De Ancienne Belgique, ook wel kortweg de AB, is een van de grote culturele instellingen van de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De AB is een vzw. Het organiseert concerten en muzikale evenementen in Brussel. Dat gebeurt soms in de vorm van festivals, bijvoorbeeld met de zomerconcertreeks Boterhammen In Het Park (in het Warandepark). Maar de overgrote meerderheid van de evenementen van de AB heeft plaats in de eigen concertzaal gelegen aan de Anspachlaan in het hart van Brussel.

De huidige directeur van de AB is Dirk De Clippeleir, artistiek directeur is Kurt Overbergh. De voorzitter van de raad van bestuur is Marc Justaert.

Externe link 
 Officiële website

Evenementenorganisatie in België
Cultuur in Brussel